Landkreis Wesermarsch is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Kreisstadt is Brake.

Steden en gemeenten 

De volgende steden en gemeenten liggen in Wesermarsch: